Viktor Matvienko (), född 9 november 1948 i Zaporizjzja, Ukrainska SSR, Sovjetunionen, död 29 november 2018 i Kiev, Ukraina, var en sovjetisk fotbollsspelare som tog OS-brons i fotbollsturneringen vid de olympiska sommarspelen 1976 i Montréal.

Källor

Fotnoter

Externa länkar 
 Sports-reference.com 

Sovjetiska fotbollsspelare
Sovjetiska olympiska bronsmedaljörer
Olympiska bronsmedaljörer 1976
Tävlande vid olympiska sommarspelen 1976 från Sovjetunionen
Tävlande i fotboll vid olympiska sommarspelen 1976
Män
Födda 1948
Avlidna 2018
Personer från Zaporizjzja
Spelare i FK Metalurh Zaporizjzja
Spelare i FK Dynamo Kiev
Spelare i FK Dnipro Dnipropetrovsk
Spelare i Europamästerskapet i fotboll för herrar 1972